Schefold ist der Familienname folgender Personen:

 Bertram Schefold (* 1943), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler
 Dian Schefold (* 1936), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Karl Schefold (1905–1999), deutsch-schweizerischer Archäologe
 Max Schefold (1896–1997), deutscher Kunsthistoriker 
 Reimar Schefold (* 1938), Schweizer Anthropologe
 Rudolf Schefold (* 1929), deutscher Fußballspieler
 Serafin Schefold (* 1996), deutscher Kunstradfahrer
 Werner Schefold (* 1943), deutscher Soziologe 

Siehe auch:
 Scheffold